Да́рлінгтон ()

 Вільям Дарлінгтон (1782–1863) — американський лікар та ботанік

Географія

Дарлінгтон
 Дарлінгтон (район)

Дарлінгтон (округ, Південна Кароліна)
 Дарлінгтон — місто, штат Індіана
 Дарлінгтон — місто, штат Міссурі
 Дарлінгтон — місто, штат Пенсільванія
 Дарлінгтон — місто, штат Південна Кароліна
 Дарлінгтон — місто (), штат Вісконсин
 Дарлінгтон — містечко (), штат Вісконсин
 Дарлінгтон Тауншип — селище в окрузі Бівер, штат Пенсильванія
 Дарлінгтон — переписна місцевість, штат Меріленд